Divine Fonjock (Kumba, 1986. január 16. –) kameruni labdarúgó-középpályás.

Források 
Divine Fonjock adatlapja az aic.football.it oldalon 

1987-ben született személyek
Kameruni labdarúgók
Az FC Treviso labdarúgói
A SPAL 1907 labdarúgói
Az SS Virtus Lanciano 1924 labdarúgói
A Ravenna Calcio labdarúgói
Az US Latina Calcio labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek